Чемпионат России по футболу 1996 года — 5-й по счёту сезон высшего дивизиона системы футбольных лиг России.

Чемпионский титул в турнире защищал владикавказский «Спартак-Алания», заняв в итоге второе место; чемпионство было разыграно в «золотом» матче между «Спартаком-Алания» и московским «Спартаком», вне регулярного сезона — 16 ноября 1996 года московский «Спартак» победил «Спартак-Алания» 2:1 и стал чемпионом (в 4-й раз). Третье место занял ФК «Ротор». Таким образом, медали чемпионата получил только один московский клуб — это был 1-й подобный случай в истории российских чемпионатов.

Регламент 
В пятом чемпионате состав участников снова расширили до 18 команд. В остальном формат турнира остался прежним. По итогам сезона лигу покинули 3 последних места, а три призёра первой лиги получили право на следующий сезон играть в элите.

Участники

Факты истории 
 Судьбу чемпионского титула решил «золотой» матч между командами «Спартак» Москва и действующим чемпионом «Алания», набравшими по итогам сезона одинаковое количество очков. Матч завершился победой «Спартака» со счётом 2:1. Это был один из двух «золотых» матчей в чемпионатах России, второй прошёл в 2002 году между «Локомотивом» и ЦСКА.
 Также в этом сезоне неожиданно серьёзную конкуренцию за первое место составил другой провинциальный клуб — «Ротор» из Волгограда, однако в итоге финишировал третьим после «Спартака» и «Алании».
 По ходу сезона «Торпедо» сменил хозяина и стал называться «Торпедо-Лужники»
 По ходу сезона «Спартак-Алания» сменил название на «Алания», а «Текстильщик» на «Энергия-Текстильщик».
 По итогам сезона высшую лигу покинули «Уралмаш», «Энергия-Текстильщик», «Лада». На их место пришли «Динамо-Газовик», «Шинник», «Факел».

Турнирная таблица

Чемпионская гонка

Результаты матчей

Лидеры чемпионата

Золотой матч 
Из-за равенства очков у клубов «Спартак» Москва и «Алания» Владикавказ был проведён золотой матч.

Аннулированные матчи 
В 1996 году в чемпионате России было сыграно два матча, результаты которых в дальнейшем были аннулированы. В обоих матчах одним из участников была сочинская «Жемчужина», и в каждом случае техническое поражение (0:3) было засчитано её сопернику. По стечению обстоятельств оба матча прошли на поле тольяттинского стадиона «Торпедо».

 Матч 17 тура 17 июля «Крылья Советов» — «Жемчужина» — 2:2. Это был последний штрафной матч, который самарцам пришлось проводить в Тольятти, из-за дисквалификации на три игры своего стадиона «Металлург». Бумажная неразбериха в ПФЛ привела к тому, что лишь спустя три недели после матча самарским «Крыльям» было засчитано поражение за участие в игре дисквалифицированного Александра Цыганкова.
 Матч 31 тура 12 октября «Лада» — Жемчужина — 1:1. По решению Контрольно-дисциплинарного комитета РФС «Ладе» было засчитано поражение за участие в матче дисквалифицированного Дмитрия Емельянова, который вышел на поле на последней минуте матча. Причем «подлог» обнаружился не сразу, а лишь через несколько дней. От потери одного очка тольяттинский клуб пострадал несильно. К тому времени судьба «Лады» была предрешена — команда вылетала в первую лигу. Существует версия, что Емельянов был выпущен на поле специально, чтобы «Ладе» было засчитано поражение.

Лучшие бомбардиры 

* в скобках с пенальти.

Список «33 лучших»

Вратари 
 Сергей Овчинников («Локомотив»)
 Андрей Сметанин («Динамо»)
 Александр Помазун («Балтика»)

Защитники 
 Рамиз Мамедов («Спартак»), Омари Тетрадзе («Алания»), Сергей Горлукович («Спартак»), Андрей Соломатин («Локомотив»)
 Максим Боков («Зенит»), Евгений Бушманов (ЦСКА), Александр Беркетов («Ротор»), Валерий Минько (ЦСКА)
 Альберт Борзенков («Ротор»), Игорь Чугайнов («Локомотив»), Игорь Черевченко («Локомотив»), Муртази Шелия («Алания»)

Полузащитники 
 Андрей Тихонов («Спартак»), Игорь Яновский («Алания»), Олег Веретенников («Ротор»), Илья Цымбаларь («Спартак»)
 Валерий Есипов («Ротор»), Дмитрий Хохлов (ЦСКА), Бахва Тедеев («Алания»), Дмитрий Аленичев («Спартак»)
 Инал Джиоев («Алания»), Андрей Кобелев («Динамо»), Дмитрий Лоськов («Ростсельмаш»), Евгений Харлачёв («Локомотив»).

Нападающие 
 Александр Маслов («Ростсельмаш»), Дмитрий Черышев («Динамо»)
 Алексей Герасименко («Ростсельмаш»), Анатолий Канищев («Алания»)
 Владимир Нидергаус («Ротор»), Денис Зубко («Зенит»)

Представители высшей лиги на чемпионате Европы 1996 в Англии

Призы

Примечания

Ссылки 
 Статистика чемпионата на сайте rsssf.com
 Статистика чемпионата на сайте WildStat.ru
 10 лучших голов чемпионата России 1996 года

1996
Чемпионат России по футболу 1996